Мансанарес:
 Мансанарес — город и муниципалитет в Испании, провинция Сьюдад-Реаль.
 Мансанарес — река в центральной части Испании, берёт начало в Сьерре-де-Гвадаррама, приток реки Харама. Протекает через город Мадрид. Даёт название, в частности, комарке Куэнка-Альта-дель-Мансанарес.
 «Мансанарес» — прежнее название стадиона «Висенте Кальдерон» в Мадриде, Испания.
 Составные названия
 Мансанарес-де-Риоха — муниципалитет в Испании, провинция Риоха.
 Куэнка-Альта-дель-Мансанарес — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.
 Мансанарес-эль-Реаль — населённый пункт в составе комарки Куэнка-Альта-дель-Мансанарес.
 Мансанарес эль Реаль — замок в одноимённом городе.
 Ойо-де-Мансанарес — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.

См. также 
 Граф де Реал-де-Мансанарес — испанский дворянский титул.
 Руис Мансанарес, Хасинто (1872—1937) — испанский композитор и музыкальный педагог.